Les pratiques sexuelles homosexuelles peuvent faire référence à :
 les  ;
 les pratiques sexuelles lesbiennes.

Voir aussi